

Geografia 
 Gouda – città dei Paesi Bassi
 Gouda – cittadina della municipalità distrettuale di Cape Winelands della provincia del Capo Occidentale, in Sudafrica

Persone 
 Go-Uda – imperatore del Giappone
 Aya Gōda o Aya Gouda – doppiatrice giapponese
 Cornelis van Gouda – pittore olandese
 Effrosyni Gouda – nuotatore sincronizzato greco
 Eric Gouda – botanico olandese
 Erik Gouda – calciatore olandese
 Hiroaki Gōda – animatore giapponese
 Hozumi Gōda – doppiatore giapponese
 Maha Gouda – tuffatrice egiziana
 Masataka Gōda – giocatore di Shōgi giapponese
 Mohamed Gouda – calciatore egiziano
 Narayan Holiyappa Gouda – uomo politico indiano
 Said Gouda – sollevatore di pesi egiziano
 Sayed Gouda – poeta, romanziere e traduttore egiziano
 Tsuneo Gōda – animatore giapponese
 Venice Kamel Gouda – accademico ed ex ministro egiziano
 Weduwe van Gouda – donna ignota che ricoprì un ruolo di rilievo nella cultura e letteratura per via di una storia relativa alla guerra degli ottant'anni

Altro 
 Gouda – tipo di vaso originario dell'omonima città olandese
 Gouda – formaggio originario dell'omonima città olandese
 Municipio antico di Gouda – edificio storico dell'omonima città olandese
 Stazione di Gouda – stazione ferroviaria dell'omonima città olandese
 27718 Gouda – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Goda